FALSE – linguaggio di programmazione
 False – album della band olandese Gorefest (1992)